Ministère fédéral des Finances :
 Le ministère fédéral des Finances en Allemagne.
 Le ministère fédéral des Finances en Autriche.

Voir aussi